Bédien Morange (mort en 1703), théologien français 
 Pierre Morange (né en 1956), homme politique français
 Jean Morange, professeur de droit français
 Antoine Morange est l'un des fusillés de Flirey
 Roger Morange, résistant français, chef du TR16 de Marseille 
 Gabriel Léon Marie Jacques Morange, résistant français (1910-1964)

Morange apparaît également dans le nom de :
 le château Morange, château du 19e siècle de La Réunion
 la cheminée Morange, cheminée d'usine de La Réunion
 la maison Morange, musée de La Réunion
 le temple de Morange, temple hindouiste de La Réunion

Personnages de fiction :
 Gabriel Morange est le personnage principal du roman Ours de Philippe Morvan
 Francis Morange est un personnage du film Meurtres à La Rochelle d'Étienne Dhaene 
 Hélène Morange est un personnage du film Qui sème le vent de Fred Garson 
 Thérèse Morange est un personnage de la série québécoise Entre chien et loup

Références 

Voir aussi :